François Pidoux (vers 1520-1577), médecin français, docteur du roi Henri II
 Jean Pidoux (1550-1610), médecin français, docteur du roi Henri IV
 Françoise Pidoux (1582-1644), mère du fabuliste Jean de La Fontaine
 Victor Pidoux (1807-1879), homme politique français
 André Pidoux de La Maduère (1878-1905),  juge au tribunal de Pontarlier et archiviste paléographe
 Pierre Pidoux (1905-2001),  pasteur protestant et organiste vaudois
 Edmond Pidoux (1908-2004), enseignant, écrivain, auteur dramatique et poète vaudois
 Xavier Pidoux de La Maduère (1910-1977), homme politique français
 Gil Pidoux (1938), écrivain, dramaturge, comédien, metteur en scène et artiste peintre vaudois
 Philippe Pidoux (1943-), homme politique suisse
 Roland Pidoux (1946-), violoncelliste et chef d'orchestre français
 Raphaël Pidoux (1967), violoncelliste français

Voir aussi
 Familles Pidoux